Toponímia:
 Messina, ciutat d'Itàlia coneguda com la "porta de Sicília ", ja que és la més acostada a la península Itàlica
 Província de Messina, província de la regió de Sicília 
 Estret de Messina, estret que separa l'illa de Sicília de la península italiana
 Illa Messina, illot del municipi de Cadaqués
 Messina Chasma, congost de la superfície de Titània, satèl·lit del planeta Urà
 Esport: Football Club Messina Peloro, club de futbol Italià a la ciutat de Messina 
 Biografies:
 Antonello da Messina (Messina, c 1430 — 1479) pintor sicilià del renaixement
 Ettore Messina, entrenador de bàsquet italià 
 Francesco Messina, escultor italià